Hoxie désigne :
 
Hoxie, une ville de l’Arkansas

Hoxie, une ville du Kansas

Jack Hoxie (1885–1965), cow-boy américain et acteur